Huntemann ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Huntemann (1929–2014), evangelischer Theologe
 Johann Huntemann (1858–1934), deutscher Landwirtschaftslehrer, Wirtschaftsberater und Autor von Fachbüchern
 Oliver Huntemann (* 1968), deutscher, in Hamburg lebender DJ, Produzent und Remixer im Bereich elektronischer Musik
 Philipp Huntemann (vor 1686–nach 1714), deutscher Goldschmied